Василій Великий (329–379) — святий, архієпископ Кесарії Каппадокійської в Малій Азії, визначний церковний діяч, один із Отців Церкви і найшанованіших на Русі святих.
 Василій Блаженний (1469–1552) — святий, юродивий.
 Василій Амасійський — ранньо-християнський святий (IV століття).
 Василій Визнавець — християнський святий, аскет, сподвижник Святого Прокопія Декаполіта, ув'язнений за боротьбу з іконоборством.
 Василій Печерський — києво-печерський святий, преподобномученик.